Boks na Igrzyskach Śródziemnomorskich 1963 odbywał się w dniach 21-25 września w Neapolu.

Tabela medalowa

Wyniki

Bibliografia 
 

Boks na igrzyskach śródziemnomorskich
1963 w boksie
Igrzyska Śródziemnomorskie 1963
Boks we Włoszech